Vanderburg ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Vanderburg (1901–1989), US-amerikanische indianische Kulturvermittlerin, Übersetzerin und Autorin
 Helen Vanderburg (* 1959), kanadische Synchronschwimmerin